Bartolini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bartolini (* 1968), italienischer Motocrossfahrer
 Dante Bartolini (1909–1979), italienischer kommunistischer Aktivist, Partisan und Liedermacher
 Domenico Bartolini (1813–1887), italienischer Kardinal
 Elia Bartolini (* 2003), san-marinesischer Motorradrennfahrer
 Elio Bartolini (1922–2006), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Enzo Bartolini (1914–1998), italienischer Ruderer
 Giancarlo Bartolini Salimbeni (1916–2000), italienischer Filmarchitekt
 Gioseffo Maria Bartolini (1657–1725), italienischer Maler
 Gregorio Bartolini (1818–1890), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt
 Lando Bartolini (* 1937), italienischer Sänger (Tenor)
 Lorenzo Bartolini (1777–1850), italienischer Bildhauer
 Luigi Bartolini (1892–1963), italienischer Autor und Maler
 Massimo Bartolini (* 1962), italienischer Konzeptkünstler 
 Nello Bartolini (1904–1956), italienischer Hindernisläufer
 Paolo Bartolini (1859–1930), italienischer Bildhauer
 Stefano Bartolini (* 1952), italienischer Politologe

Siehe auch:
 Bertolini